Slovo valcha má více významů:

 provozovna určená ke zpracování sukna zplsťováním, tzv. valchováním
 valcha (nástroj) – dříve užívaný nástroj při praní textilu, nyní zpravidla jako hudební nástroj
 neoficiální herna – slangově – pro hazardní karetní hráče, jimž se říká „valchaři“
 zvlněný povrch – hovorově – např. silnice, podlahy, fasády…

Místní názvy:
 Valcha (Plzeň) – část města Plzně v okrese Plzeň-město
 Valcha (Stráž) – část obce Stráž v okrese Tachov
 Valcha (Frenštát pod Radhoštěm) – osada u Frenštátu pod Radhoštěm v okrese Nový Jičín
 Přírodní park Valcha – chráněné území v Plzeňském kraji
 Valcha (rybník) u města Železnice
 Valcha (Hranice) – lokalita na břehu řeky Bečvy u Hranic v okresu Přerov
 Valcha (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Tachov
 Valcha (přírodní památka, okres Mladá Boleslav) – přírodní památka na katastru města Bělé pod Bezdězem v okrese Mladá Boleslav
 Valcha (rybník, Cetoraz) – rybník u obce Cetoraz, okres Pelhřimov

Externí odkazy